Angelica gingidium är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker. Angelica gingidium ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
gingidium